Паслі́н (Solanum L.) — рід рослин родини пасльонових (Solanaceae). Рід містить понад 1500 видів. Літерою Т позначені види, що тісно пов'язані із картоплею.

A 

 Solanum abancayense Ochoa
 Solanum abbotianum Juz.
 Solanum abitaguense S.Knapp
 Solanum abollatum H.St.John
 Solanum abortivum Symon
 Solanum abutilifolium Rusby
 Solanum abutiloides (Griseb.) Bitter & Lillo
 Solanum acanthodapis A.R.Bean
 Solanum acanthodes Hook.f.
 T Solanum acaule Bitter
 Solanum acayucense Sessé & Moc.
 Solanum accrescens Standl. & C.V.Morton
 Solanum accrescens Standl. & C.V.Morton
 Solanum acerifolium Dunal
 Solanum acetosaefolium Lam.
 T Solanum achacachense M.Cárdenas.
 T Solanum acroglossum Juz.
 Solanum acropterum Griseb.
 T Solanum acroscopicum Ochoa
 Solanum actaeabotrys Rusby
 Solanum actephilum Guillaumin
 Solanum aculeastrum Dunal
 Solanum aculeatissimum Jacq..
 Solanum aculeolatum M.Martens & Galeotti
 Solanum aculeatissimum Jacq.
 Solanum aculeolatum M.Martens & Galeotti
 Solanum acuminatum Ruiz & Pav.
 Solanum acutilobum Dunal
 Solanum adelense Delile
 Solanum adenophorum F.Muell.
 Solanum adoense Hochst. ex A.Rich.
 Solanum adscendens Sendtn.
 Solanum adspersum Witasek
 Solanum aethiopicum L.
 Solanum affine Sendtn.
 Solanum africanum Mill.
 Solanum agrarium Sendtn.
 T Solanum agrimoniifolium Rydb.
 T Solanum alandiae Cárdenas
 Solanum alatirameum Bitter
 T Solanum albicans (Ochoa) Ochoa.
 Solanum albidum Dunal
 T Solanum albornozii Correll.
 Solanum aldabrense C.H.Wright
 Solanum aligerum Schltdl.
 Solanum allophyllum (Miers) Standl.
 Solanum aloysiifolium Dunal
 Solanum alphonsei Dunal .
 Solanum alternatopinnatum Steud.
 Solanum altissimum Benitez.
 T Solanum amayanum Ochoa.
 Solanum amblophyllum Hook.
 Solanum amblycalyx Dunal.
 Solanum amblymerum Dunal.
 T Solanum ambosinum Ochoa.
 Solanum americanum Mill.
 Solanum ammophilum A.R.Bean.
 Solanum amnicola S.Knapp
 Solanum amotapense Svenson
 Solanum amygdalifolium Steud.
 T Solanum anamatophilum Ochoa.
 Solanum anceps Ruiz & Pav.
 T Solanum ancophilum (Correll) Ochoa.
 T Solanum ancoripae Ochoa.
 T Solanum andreanum Baker.
 Solanum anfractum Symon
 Solanum anguivi Lam.
 Solanum angustialatum Bitter
 Solanum angustifidum Bitter
 Solanum angustifolium Mill.
 Solanum angustum Domin
 Solanum anisophyllum Van Heurck & Müll.Arg.
 Solanum annuum C.V.Morton
 Solanum anoacanthum Sendtn.
 Solanum anomalum Thonn.
 Solanum apaporanum R.E.Schult.
 Solanum aparadense Mentz & M.Nee
 Solanum aphyodendron S.Knapp
 Solanum apiahyense Witasek
 Solanum apiculatum Sendtn.
 Solanum appendiculatum Dunal
 Solanum appressum K.E. Roe
 Solanum arachnidanthum Rusby
 Solanum arboreum Dunal
 Solanum arcanum Peralta
 Solanum arenarium Sendtn.
 Solanum argenteum Dunal .
 Solanum argentinum Bitter & Lillo
 Solanum argopetalum A.R.Bean
 Solanum aridum Morong
 Solanum armentalis J.L.Gentry & D'Arcy Ann.
 Solanum armourense A.R.Bean
 Solanum arundo Mattei Boll.
 Solanum ashbyae Symon
 Solanum asperolanatum Ruiz & Pav.
 Solanum asperum Rich. Actes
 Solanum asterophorum Mart.
 Solanum asteropilodes Bitter
 Solanum asymmetriphyllum Specht
 Solanum athenae Symon
 Solanum atitlanum K.E. Roe
 Solanum atropurpureum Schrank
 Solanum aturense Dunal
 Solanum aureitomentosum Bitter
 Solanum aureum Dunal
 Solanum aviculare G.Forst.
 Solanum axillifolium K.E. Roe
 T Solanum ayacuchense Ochoa.
 T  Solanum aymaraesense Ochoa.

B 

 Solanum bahamense L.
 Solanum bahianum S.Knapp
 Solanum barbeyanum Huber
 Solanum barbisetum Nees
 Solanum barbulatum Zahlbr.
 Solanum baretiae
 Solanum basendopogon Bitter
 Solanum batoides D'Arcy & Rakot.
 Solanum bauerianum Endl.
 Solanum beaugleholei Symon
 Solanum bellicosum Bitter
 Solanum bellum S.Knapp
 Solanum benadirense Chiov.
 Solanum benderianum Schimp. ex Engl.
 Solanum benderianum Schimp. ex Engl.
 Solanum beniense de Wild.
 Solanum bequaertii de Wild.
 T Solanum berthaultii Hawkes.
 Solanum betaceum Cav.
 Solanum betroka D'Arcy & Rakot.
 Solanum bicolor Willd. ex Roem. & Schult.
 Solanum bistellatum L.B.Sm. & Downs
 Solanum boldoense Dunal & A.DC.
 Solanum bolivianum Britt. ex Rusby
 T  Solanum boliviense Dunal. A. L. P. P. de Candolle
 Solanum bonariense L.
 Solanum borgmannii Symon
 Solanum brachyantherum Phil.
  Solanum brachistotrichum (Bitter) Rydb.
 T Solanum brevicaule Bitter.
 Solanum brevifolium Dunal
 Solanum brevipedicellatum K.E. Roe
 Solanum brownii Dunal
 Solanum buddleiaefolium Sendtn.
 T Solanum bukasovii Juz. ex Rybin. 
 T Solanum bulbocastanum Dunal
 Solanum bullatum Vell.
 Solanum bumeliaefolium Dunal
 Solanum burchellii Dunal
 T Solanum burkartii Ochoa.

C 

 Solanum caavurana Vell.
 Solanum cacosmum Bohs
 T Solanum caesium Griseb.
 Solanum cajanumense Kunth
 T Solanum cajamarquense Ochoa.
 T Solanum calacalinum Ochoa.
 Solanum caldense Carvalho
 Solanum calidum Bohs
 Solanum calileguae Cabrera
 Solanum callianthum C.V.Morton
 T Solanum calvescens Bitter.
 Solanum campaniforme Roem. & Schult.
 Solanum campanulatum R.Br.
 Solanum campanuliflorum C.H.Wright
 Solanum campechiense L.
 Solanum camptostylum Bitter
 Solanum campylacanthum Hochst. ex A.Rich.
 T Solanum candidum Lindl.
 Solanum canense Rydb.
 Solanum canoasense L.B.Sm. & Downs
 Solanum capense L.
 Solanum capillipes Britton
 Solanum capsiciforme (Domin) Baylis
 T Solanum capsicoides All.
 Solanum carautae Carvalho
 T Solanum cardiophyllum Lindl.
 Solanum carduiforme Mueller
 Solanum caricaefolium Rusby
 T Solanum caripense Dunal — Тзимбало
 T Solanum carolinense L.
 Solanum cassioides L.B.Sm. & Downs
 Solanum castaneum Carvalho
 Solanum cataphractum A.Cunn. ex Benth.
 Solanum catilliflorum G.J.Anderson, Martine, Prohens & Nuez
 Solanum catombelense Peyr.
 Solanum celatum A.R.Bean
 Solanum celsum Standl. & C.V.Morton
 Solanum centrale J.M.Black
 Solanum cerasiferum Dunal
 T Solanum cernuum Vell.
 T Solanum chacoense Bitter.
 Solanum chaetophorum C.V.Morton
 Solanum chalmersii S.Knapp
 Solanum chamaeacanthum Griseb.
 Solanum chamaepolybotryon Bitter
 Solanum chamaesarachidium Bitter
 Solanum cheesmaniae (L.Riley) Fosberg
 Solanum chenopodinum Mueller
 Solanum chenopodioides Lam.
 Solanum chiapasense K.E.Roe
 Solanum chilense (Dunal) Reiche
 Solanum chimborazense Bitter & Sodiro
 Solanum chippendalei Symon
 Solanum chlamydogynum Bitter
 Solanum chmielewskii (C.M.Rick, Kesicki, Fobes & M.Holle) D.M.Spooner, G.J.Anderson & R.K.Jansen.
 Solanum chrysotrichum Schltdl.
 Solanum cinereum R.Br.
 Solanum cinnamomeum Sendtn.
 Solanum circaeifolium Bitter
 T Solanum circinatum Bohs.
 Solanum citrinum M.Nee
 T Solanum citrullifolium A.Braun
 Solanum citrullifolium A.Braun .
 Solanum cladotrichum Dunal
 Solanum clandestinum Bohs
 Solanum clarkiae Symon
 T Solanum clarum Correll
 Solanum cleistogamum Symon
 Solanum clivorum S.Knapp
 Solanum coactiliferum J.M.Black
 Solanum coagulans Forssk.
 Solanum coalitum S.Knapp
 Solanum cobanense J.L.Gentry
 Solanum coccineum Jacq.
 Solanum cochabambense Bitter .
 Solanum cochoae G.J.Anderson & Bernardello
 Solanum cocosoides A.R.Bean
 Solanum comarapanum M.Nee
 T Solanum commersonii Dunal
 Solanum complectens M.Nee & G.J.Anderson
 Solanum compressum L.B.Sm. & Downs
 Solanum concarense Hunz..
 Solanum concinnum Schott ex Sendtn.
 Solanum confertiseriatum Bitter
 Solanum confine Dunal in DC.
 Solanum confusum C.V.Morton
 Solanum conglobatum Dunal in DC.
 Solanum conicum Ruiz & Pav.
 Solanum conocarpum L.C.Rich. ex Dunal
 Solanum consimile C.V.Morton
 Solanum cookii Symon
 Solanum coquimbense J.R.Benn.
 Solanum coracinum Symon
 Solanum cordatum Forssk.
 Solanum cordifolium Dunal
 Solanum cordioides S.Knapp
 Solanum cordovense Sessé & Moc.
 Solanum coriaceum Dunal
 Solanum corifolium Mueller
 Solanum corneliomulleri J.F.Macbr.
 Solanum cornifolium Dunal
 Solanum corumbense S.Moore
 Solanum corymbiflorum (Sendtn.) Bohs
 Solanum corymbosum Jacq.
 Solanum costatum M.Nee
 Solanum crassitomentosum Domin
 Solanum crebrispinum A.R.Bean
 Solanum crebrum C.V.Morton & L.B.Sm.
 Solanum crinitipes Dunal
 Solanum crinitum Lam.
 Solanum crispum Ruiz & Pav.
 Solanum croatii D'Arcy & R.C.Keating
 Solanum crotonifolium Dunal
 Solanum crotonoides Lam.
 Solanum cruciferum Bitter
 Solanum cucullatum S.Knapp
 Solanum cunninghamii Benth.
 Solanum cutervanum Zahlbr.
 Solanum cyaneopurpureum de Wild.
 Solanum cyclophyllum S.Knapp
 Solanum cylindricum Vell.
 Solanum cymbalarifolium Chiov.

D 

 Solanum dallmannianum Warb.
 Solanum damarense Bitter
 Solanum dammerianum Lauterb. & K.Schum.
 Solanum daphnophyllum Bitter
 Solanum darienense S.Knapp
 Solanum dasyadenium Bitter
 Solanum dasyanthum Brandegee
 Solanum dasyneuron S.Knapp
 Solanum dasyphyllum Schumach. & Thonn.
 Solanum davidsei Carvalho
 Solanum davisense Whalen. — Davis' horsenettle
 Solanum decompositiflorum Sendtn.
 Solanum decorum Sendtn.
 Solanum defensum Mueller
 Solanum deflexicarpum C. Y. Wu & S. C. Huang
 Solanum deflexiflorum Bitter .
 Solanum deflexum Greenm.
 Solanum delagoense Dunal in DC
 Solanum delicatulum L.B.Sm. & Downs
 Solanum delitescens C.V.Morton
 T Solanum demissum Lindl.
 Solanum dendroicum O.E.Schulz & Ekman
 Solanum dennekense Dammer
 Solanum denseaculeatum Symon .
 Solanum densevestitum Mueller ex Benth.
 Solanum depauperatum Dunal
 Solanum diamantinense M.F.Agra.
 Solanum dianthophorum Dunal
 Solanum dianthum Rusby
 Solanum dichroandrum Dunal
 Solanum didymum Dunal
 Solanum dimidiatum Raf.
 Solanum dimorphandrum S.Knapp
 Solanum dimorphispinum C. White.
 Solanum dinteri Bitter
 Solanum dioicum W.Fitzg.
 Solanum diphyllum L.
 Solanum diploconos (Mart.) Bohs
 Solanum discolor R.Br.
 Solanum dissectum Symon
 Solanum dissimile C.V.Morton
 Solanum distichophyllum Sendtn.
 Solanum distichum Schumach. & Thonn.
 Solanum ditrichum A.R.Bean
 Solanum diversiflorum Mueller
 Solanum diversifolium Dunal
 T Solanum dolichocremastrum Bitter.
 Solanum dolichorhachis Bitter
 Solanum dolichosepalum Bitter
 Solanum dolosum S.Knapp
 T Solanum donachui (Ochoa) Ochoa.
 Solanum donianum Walp.
 Solanum douglasii Dunal
 Solanum dryanderense A.R.Bean
 Solanum dulcamara L. — Паслін солодко-гіркий
 Solanum dulcamaroides Dunal
 Solanum dumicola A.R.Bean
 Solanum dunalianum Gaudich.
 Solanum dysprosium A.R.Bean

E 

 Solanum eardleyae Symon
 Solanum eburneum Symon
 Solanum echegarayi Hieron.
 Solanum echinatum R.Br.
 Solanum edmonstonei Hook.f.
 T Solanum ehrenbergii (Bitter) Rydb.
 Solanum elachophyllum Mueller
 Solanum elaeagnifolium Cav. 
 Solanum elegans Dunal
 Solanum ellipticum R.Br.
 Solanum eminens A.R.Bean
 Solanum endoadenium Bitter
 Solanum endopogon (Bitter) Bohs
 Solanum ensifolium Dunal
 Solanum eremophilum Mueller
 Solanum erianthum D.Don
 Solanum erosomarginatum S.Knapp
 Solanum erythracanthum Dunal
 Solanum erythrotrichum Fernald
 Solanum esuriale Lindl.
 T Solanum etuberosum Lindl.
 Solanum euacanthum Phil.
 Solanum evolvulifolium Greenm.
 Solanum evonymoides Sendtn. in Mart.
 Solanum excisirhombeum Bitter
 Solanum exiguum Bohs
 Solanum expedunculatum Symon

F 

 Solanum falconense S.Knapp
 Solanum fallax Bohs
 Solanum felinum Bitter ex Whalen
 T Solanum fernandezianum Phil.
 Solanum ferocissimum Lindl.
 Solanum ferox L.
 Solanum ferrugineum Jacq.
 Solanum fervens A.R.Bean
 Solanum fiebrigii Bitter
 Solanum filiforme Ruiz & Pav.
 Solanum flaccidum Vell.
 Solanum flagellare Sendtn.
 Solanum flagelliferum Baker
 T Solanum flahaultii Bitter.
 Solanum florulentum Bitter
 Solanum foetens Pittier ex S.Knapp
 Solanum forskalii Dunal
 Solanum fortunense Bohs
 Solanum fosbergianum
 Solanum francisii A.R.Bean
 Solanum fraxinifolium Dunal
 Solanum fructu-tecto Cav.
 Solanum fulgens (J.F.Macbr.) Roe
 Solanum fulvidum Bitter
 Solanum furcatum Dunal
 Solanum furfuraceum R.Br.
 Solanum fusiforme L.B.Sm. & Downs

G
 Solanum gabrielae Domin
 Solanum galapagense S.C.Darwin & Peralta
 Solanum galbinum A.R.Bean
 Solanum galpinii Bitter
 Solanum gardneri Sendtn.
 Solanum gemellum Mart. ex Sendtn.
 Solanum georgicum R.E.Schult.
 Solanum gertii S.Knapp
 Solanum gibbsiae J.R.Drumm.
 Solanum giganteum Jacq.
 Solanum gilesii Symon Trans.
 Solanum gilioides Rusby
 Solanum glaberrimum C.V.Morton .
 Solanum glabratum Dunal 
 Solanum glaucescens Zucc.
 Solanum glaucophyllum Desf.
 Solanum glutinosum Dunal
 Solanum gnaphalocarpon Vell.
 Solanum goetzei Dammer
 Solanum gomphodes Dunal in DC
 Solanum goniocaulon S.Knapp
 Solanum gonocladum Dunal in DC
 Solanum gonyrhachis S.Knapp
 Solanum goodspeedii K.E.Roe
 T Solanum gourlayi Hawkes.
 Solanum grandiflorum Ruiz & Pav.
 Solanum graniticum A.R.Bean
 Solanum granuloso-leprosum Dunal
 Solanum gratum Bitter
 Solanum graveolens Bunbury
 Solanum grayi Rose)
 Solanum guamense Merrill Philipp.
 Solanum guaraniticum St.-Hil.
 Solanum guerreroense Correll
 Solanum guineense L.
 Solanum gundlachii Urb.
 T Solanum guzmanguense Whalen & Sagást..
 Solanum gympiense Symon

H

 Solanum habrocaulon S.Knapp
 Solanum habrochaites S.Knapp & D.M.Spooner
 Solanum hamulosum C.T.White
 Solanum hapalum A.R.Bean
 Solanum harmandii Bonati
 Solanum hasslerianum Chodat
 Solanum hastatilobum Bitter .
 Solanum hastifolium Hochst. ex Dunal
 T Solanum hastiforme Correll.
 Solanum havanense Jacq.
 Solanum hayesii Fernald
 Solanum hazenii Britton Bull.
 Solanum heinianum D'Arcy & R.C.Keating
 Solanum heiseri G.J.Anderson
 Solanum heleonastes S.Knapp
 Solanum herbabona Reiche
 Solanum herculeum Bohs
 Solanum hesperium Symon
 Solanum heteracanthum Dunal
 Solanum heterodoxum Dunal
 Solanum heterodoxum Dunal
 Solanum heterodoxum Dunal
 Solanum heterodoxum Dunal
 Solanum heteropodium Symon
 Solanum hexandrum Vell.
 Solanum hibernum Bohs
 Solanum hidetaroi Masam.
 Solanum hindsianum Benth. 
 T Solanum hintonii Correll
 Solanum hirtellum (Spreng.) Hassl.
 Solanum hirtum Vahl Symb.
 T Solanum hjertingii Hawkes.
 Solanum hoehnei C.V.Morton
 T Solanum hoopesii Hawkes & K. A. Okada.
 Solanum hoplopetalum Bitter & Summerh.
 Solanum horridum Dunal
 Solanum hotteanum Urb. & Ekman
 T Solanum hougasii Correll
 Solanum houstonii Martyn
 Solanum hovei Dunal
 Solanum huayavillense
 Solanum huaylasense Peralta
 Solanum hugonis Heine
 Solanum humblotii Dammer
 Solanum humboldtianum Granados-Tochoy & S.Knapp
 Solanum humile Lam. .
 Solanum hutchisonii (J.F.Macbr.) Bohs
 T Solanum hypacrarthrum Bitter.
 Solanum hypaleurotrichum Bitter
 Solanum hypocalycosarcum Bitter
 Solanum hyporhodium A.Braun & Bouché
 Solanum hystrix R.Br.

I 
 Solanum iltisii K.E.Roe
 Solanum imamense Dunal
 Solanum imbaburense S.Knapp
 Solanum imberbe Bitter
 T Solanum immite Dunal. A.DC.
 Solanum inaequilaterale Merrill Philipp.
 Solanum inaequilaterum Domin
 Solanum inaequiradians Werderm.
 Solanum incanoalabastrum Symon
 T Solanum incahuasinum Ochoa.
 Solanum incanum L.
 Solanum incarceratum Ruiz & Pav.
 Solanum incisum Griseb.
 Solanum incompletum Dunal
 Solanum incomptum Bitter
 Solanum incurvum Ruiz & Pav.
 Solanum indivisum Witasek ex J.R.Benn.
 Solanum inelegans Rusby Mem.
 T Solanum infundibuliforme Phil.
 Solanum infuscatum Symon
 Solanum innoxium A.R.Bean
 Solanum inodorum Vell.
 Solanum insidiosum Mart.
 Solanum insulae-paschalis Bitter
 Solanum insulae-pinorum Heine
 Solanum interandinum Bitter
 Solanum intermedium Sendtn.
 Solanum intonsum A.R.Bean
 Solanum involucratum Blume
 Solanum iodotrichum Van Heurck & Müll.Arg.
 Solanum ionidium Bitter
 T Solanum iopetalum (Bitter) Hawkes
 Solanum irregulare C.V.Morton
 Solanum ivohibe D'Arcy & Rakot.

J
 Solanum jabrense Agra & M.Nee
 Solanum jamaicense Mill.
 T Solanum jamesii Torr. 
 Solanum johnsonianum A.R.Bean
 Solanum johnstonii Whalen
 Solanum jubae Bitter
 Solanum jucundum A.R.Bean
 Solanum juglandifolium Dunal
 Solanum julocrotonoides Hassl.
 Solanum juncalense Reiche
 Solanum jussiaei Dunal
 Solanum juvenale Thell.

K
 Solanum kagehense Dammer
 Solanum karsense Symon
 Solanum keniense Turrill
 Solanum kitagawae Schönb.-Tem.
 Solanum kitivuense Dammer
 Solanum kleinii L.B.Sm. & Downs
 T Solanum kurtzianum Bitter & Wittm.
 Solanum kurzii Brace ex Prain
 Solanum kwebense N.E.Br. ex C.H.Wright

L 

 Solanum lacerdae Dusén
 Solanum lachneion Dammer
 Solanum lachnophyllum Symon
 Solanum laciniatum Aiton
 Solanum lacunarium Mueller
 Solanum laevigatum Dunal
 Solanum lamprocarpum Bitter
 Solanum lanceifolium Jacq.
 Solanum lanceolatum Cav.
 Solanum lanzae J.-P.Lebrun & Stork
 Solanum lasiocarpum Dunal
 Solanum lasiocladum S.Knapp
 Solanum lasiophyllum Dunal
 Solanum lasiopodium Dunal
 Solanum latens A.R.Bean
 Solanum latiflorum Bohs
 Solanum laurifrons Bitter
 Solanum laxum Spreng.
 Solanum leiophyllum Benth.
 Solanum leopoldensis Symon
 Solanum lepidotum Dunal
 Solanum leptacanthum Merrill & L.M.Perry
 Solanum leptocaulon Van Heurck & Müll.Arg.
 Solanum leptopodum Van Heurck & Müll.Arg.
 Solanum leptorhachis Bitter
 Solanum leptostachys Dunal
 T Solanum lesteri Hawkes & Hjert.
 Solanum leucandrum Whalen
 Solanum leucocarpon Dunal
 Solanum leucodendron Sendtn.
 Solanum leucopogon Huber
 Solanum lianoides Elmer
 Solanum lichtensteinii Willd.
 Solanum lidii Sunding
 Solanum lignescens Fernald
 Solanum limitare A.R.Bean
 Solanum lindenii Rusby
 Solanum linearifolium Geras. ex Symon
 Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L.Jaeger
 Solanum litoraneum A.E.Gonç.
 Solanum lobbianum Bitter
 Solanum longestamineum Dammer
 Solanum longevirgatum Bitter
 T Solanum longiconicum Bitter
 Solanum longissimum A.R.Bean
 Solanum lorentzii Bitter
 Solanum loxophyllum Bitter
 Solanum lucani Mueller
 Solanum lucens S.Knapp
 Solanum lumholtzianum Bartlett
 Solanum luridifuscescens Bitter
 Solanum luteoalbum Pers. (including S. semicoalitum)
 Solanum luzoniense Merrill
 Solanum lycocarpum St.-Hil.
 Solanum lycopersicoides Dunal
 Solanum lycopersicum L. — Помідор
 Solanum lyratum Thunb.
 Solanum lythrocarpum A.R.Bean

M 

</small>

 Solanum macaonense Dunal
 Solanum macbridei Hunz. & Lallana
 Solanum macoorai F.M.Bailey
 Solanum macracanthum A.Rich.
 Solanum macrocarpon L.
 Solanum macrothyrsum Dammer
 Solanum macrotonum Bitter
 Solanum madagascariense Dunal
 Solanum maestrense Urb.
 T Solanum maglia Schltdl..
 Solanum magnifolium Mueller
 Solanum mahoriense D'Arcy & Rakot.
 Solanum malacothrix S.Knapp
 Solanum malletii S.Knapp
 Solanum mammosum L.
 Solanum mankiense Symon
 Solanum mapiricum S.Knapp
 Solanum mapiriense Bitter
 Solanum maranguapense Bitter
 Solanum marantifolium Bitter
 Solanum marginatum L.f.
 Solanum matadori Smith & Downs
 Solanum maternum Bohs
 Solanum maturecalvans Bitter
 Solanum mauense Bitter
 Solanum mauritianum Scop.
 Solanum megalochiton Mart.
 Solanum megalonyx Sendtn.
 T Solanum megistacrolobum Bitter.
 Solanum melanospermum Mueller
 Solanum melastomoides C.H.Wright
 Solanum melissarum Bohs
 Solanum melongena L. Eggplant — Баклажан
 Solanum memphiticum J.F.Gmel.
 Solanum mentiens A.R.Bean
 Solanum merrillianum Liou
 Solanum mesopliarthrum Rojas & Steyerm.
 Solanum metarsium C.V.Morton
 T Solanum microdontum Bitter.
 Solanum microleprodes Bitter
 Solanum microphyllum (Lam.) Dunal
 Solanum miragoanae Urb.
 Solanum missimense Symon
 Solanum mitchellianum Domin
 Solanum mite Ruiz & Pav.
 Solanum mitlense Dunal
 Solanum moense Britton & Wilson
 Solanum monachophyllum Dunal
 Solanum monadelphum Van Heurck & MÃ¼ll.Arg.
 Solanum monanthemon S.Knapp
 Solanum monarchostemon S.Knapp
 Solanum monotanthum Dammer
 Solanum montanum L.
 Solanum morellifolium Bohs
 T Solanum morelliforme Bitter & Münch
 Solanum morii S.Knapp
 Solanum mortonii Hunz.
 Solanum moxosense M.Nee
 Solanum muansense Dammer
 Solanum muenscheri Standl. & Steyerm.
 Solanum multifidum Lam.
 Solanum multiglandulosum Bitter
 Solanum multiglochidiatum Domin
 Solanum multispinum N.E.Br.
 Solanum multivenosum Symon
 Solanum muricatum Aiton Hort. — пепіно
 Solanum myoxotrichum Baker
 Solanum myriacanthum Dunal
 Solanum myrsinoides D'Arcy & Rakot.

N 

 Solanum nakurense C.H.Wright
 Solanum namaquense Dammer
 Solanum narcoticosmum Bitter
 Solanum naucinum S.Knapp
 Solanum nava Webb & Berthel.
 Solanum nelsonii Dunal
 Solanum nematorhachis S.Knapp
 Solanum nemophilum Mueller
 Solanum nemorense Dunal
 Solanum neoanglicum A.R.Bean
 T Solanum neocardenasii Hawkes & Hjert.
 Solanum neorickii D.M.Spooner, G.J.Anderson & R.K.Jansen
 Solanum nienkui Merrill & Chun
 Solanum nigrescens M.Martens & Galeotti
 Solanum nigricans M.Martens & Galeotti
 Solanum nigriviolaceum Bitter
 Solanum nigrum L. — Паслін чорний
 Solanum nitidum Ruiz & Pav.
 Solanum nobile A.R.Bean
 Solanum nolense Symon
 Solanum nossibeense Vatke
 Solanum nudum Dunal
 Solanum nummularium S.Moore
 Solanum nuricum M.Nee
 Solanum nutans Ruiz & Pav.

O 
 Solanum obliquum Ruiz & Pav.
 Solanum oblongifolium Dunal
 Solanum oblongum Ruiz & Pav.
 Solanum obovalifolium Benitez
 Solanum occultum Bohs
 Solanum ochrancanthum Bitter
 Solanum ochranthum Dunal
 Solanum ochrophyllum Van Heurck & Müll.Arg.
 Solanum odoriferum Vell.
 Solanum oedipus Symon
 T Solanum okadae Hawkes & Hjert.
 Solanum oldfieldii Mueller
 Solanum oligacanthum Mueller
 Solanum oligandrum Symon
 Solanum oliveirae Carvalho
 Solanum ombrophilum Pittier ex S.Knapp
 Solanum oocarpum Sendtn.
 Solanum opacum A.Braun & Bouché .
 Solanum oppositifolium Ruiz & Pav.
 Solanum orbiculatum Dunal
 Solanum orbiculatum Dunal
 T Solanum oplocense Hawkes.
 Solanum orthacanthum O.E.Schulz
 Solanum ovalifolium Dunal
 Solanum ovum-fringillae (Dunal) Bohs
 Solanum oxycarpum Schiede
 Solanum oxyphyllum C.V.Morton

P 

 Solanum pabstii L.B.Sm. & Downs
 Solanum pachimatium Dunal
 Solanum pachyandrum Bitter
 Solanum pachyneuroides Amshoff
 Solanum pachyneurum O.E.Schulz
 Solanum palinacanthum Dunal .
 Solanum palitans C.V.Morton
 Solanum pallidum Rusby
 Solanum palmeri Vasey & Rose
 Solanum palmillae Standl.
 Solanum paludosum Moric.
 Solanum palustre Schltdl.
 Solanum pampaninii Chiov.
 Solanum pancheri Guillaumin
 Solanum panduriforme E.Mey.
 Solanum paniculatum L.
 Solanum papaverifolium Symon
 Solanum paposanum Phil.
 Solanum papuanum Symon
 Solanum paraibanum Agra
 Solanum paralum Bohs
 Solanum paranense Dusén
 Solanum parishii Heller
 Solanum parvifolium R.Br.
 Solanum pastillum S.Knapp
 Solanum pauperum C.H.Wright
 Solanum pectinatum Dunal
 Solanum pedemontanum M.Nee
 Solanum pedersenii Cabrera
 Solanum peekelii Bitter
 Solanum peikuoense S.S.Ying
 Solanum pelagicum Bohs
 Solanum pendulum Ruiz & Pav.
 Solanum pennellii Correll
 Solanum pereirae Carvalho
 Solanum perlongistylum G.J.Anderson, Martine, Prohens & Nuez
 Solanum pertenue Standl. & C.V.Morton
 Solanum peruvianum L.
 Solanum petraeum Symon
 Solanum petrophilum Mueller
 Solanum phaseoloides Pol.
 Solanum phlomoides A.Cunn. ex Benth.
 Solanum phureja Juz. & Bukasov.
 Solanum physalifolium Rusby (Solanum sarrachoides auct.)
 Solanum pilcomayense Morong
 Solanum piluliferum Dunal
 Solanum pimpinellifolium L.
 Solanum pinetorum (L.B.Sm. & Downs) Bohs .
 Solanum pinnatisectum Dunal
 Solanum pinnatum Cav.
 Solanum piperiferum A.Rich.
 Solanum pittosporifolium Hemsl.
 Solanum placitum C.V.Morton
 Solanum platacanthum Dunal
 Solanum platense Diekm.
 Solanum platycypellon S.Knapp .
 Solanum plicatile (S.Moore) Symon
 Solanum plowmanii S.Knapp
 Solanum plumense Fernald
 Solanum pluviale Standl.
 Solanum poinsettiifolium Rusby
 Solanum polyacanthon Lam.
 Solanum polyadenium Greenm.
 Solanum polygamum Vahl
 Solanum polytrichum Moric.
 Solanum praetermissum Kerr ex Barnett
 Solanum premnifolium (Miers) Bohs
 Solanum prinophyllum Dunal
 Solanum proteanthum Bohs
 Solanum pseuderanthemoides Schltr.
 Solanum pseudoauriculatum Chodat & Hassl.
 Solanum pseudocapsicum L. — Паслін псевдоперцевий
 Solanum pseudodaphnopsis L.A. Mentz & Stehmann
 Solanum pseudogracile Heiser
 Solanum pseudolulo Heiser
 Solanum pseudoquina St.-Hil. (including S. inaequale Vell.)
 Solanum psychotrioides Dunal
 Solanum ptychanthum Dunal
 Solanum pubescens Willd.
 Solanum pubigerum Dunal
 Solanum pugiunculiferum C.T.White
 Solanum pulverulentifolium K.E. Roe.
 Solanum pumilum Dunal
 Solanum punctulatum Dunal
 Solanum pungetium R.Br.
 Solanum pusillum A.R.Bean
 Solanum pycnanthemum Mart.
 Solanum pygmaeum Cav.
 Solanum pyracanthon Lam.
 Solanum pyrifolium Lam.

Q
 Solanum quadriloculatum Mueller
 Solanum quaesitum C.V.Morton ex Gleason & A.C.Sm.
 Solanum quebradense S.Knapp
 Solanum quitoense Lam.

R 

 Solanum racemosum Jacq.
 Solanum radicans L.f.
 Solanum ramonense C.V.Morton & Standl.
 Solanum ramulosum Sendtn.
 Solanum reductum C.V.Morton
 Solanum refractifolium Sendtn.
 Solanum refractum Hook. & Arn.
 Solanum reineckii Briq.
 Solanum reitzii L.B.Sm. & Downs
 Solanum remyanum Phil.
 Solanum repandum G.Forst.
 Solanum reptans Bunbury
 Solanum restingae S.Knapp
 Solanum retroflexum Dunal
 Solanum retrorsum Elmer
 T Solanum rhomboideilanceolatum Ochoa.
 Solanum rhytidoandrum Sendtn.
 Solanum richardii Dunal
 Solanum riedlei Dunal
 Solanum rigescentoides Hutch.
 Solanum rigidum Lam. .
 Solanum riojense Bitter
 Solanum riparium Pers.
 Solanum ripense Dunal
 Solanum rivicola Symon
 Solanum rixosum A.R.Bean
 Solanum robinsonii Bonati
 Solanum roblense Bitter
 Solanum robustifrons Bitter
 Solanum robustum H.L.Wendl.
 Solanum rojasianum (Standl. & Steyerm.) Bohs
 Solanum roseum Bohs
 Solanum rostratum Dunal — Паслін колючий
 Solanum rovirosanum Donn. Sm.
 Solanum rubetorum Dunal
 Solanum rubiginosum Vahl
 Solanum rudepannum Dunal 
 Solanum rufescens Sendtn.
 Solanum rugosum Dunal
 Solanum ruizii S.Knapp
 Solanum runsoriense C.H.Wright
 Solanum rupincola Sendtn.

S 

 Solanum sagittantherum Granados-Tochoy & C.I. Orozco
 Solanum salamancae Hunz. & Barboza
 Solanum sambiranense D'Arcy & Rakot.
 Solanum sanctaecatharinae Dunal
 Solanum sandwicense Hook. & Arn.
 Solanum santosii S.Knapp
 Solanum saponaceum Dunal
 Solanum sarrachoides Sendtn.
 Solanum saruwagedensis Symon
 Solanum saturatum M.Nee
 Solanum savanillense Bitter
 Solanum scabrum Mill.
 Solanum schefferi Mueller
 Solanum schenckii Bitter
 Solanum schimperianum Hochst. ex A.Rich.
 Solanum schlechtendalianum Walp.
 Solanum schliebenii Werderm.
 Solanum schomburghii Sendtn.
 Solanum schulzianum Urb.
 Solanum schumannianum Dammer
 Solanum schwackei Glaz.
 Solanum sciadostylis (Sendtn.) Bohs
 Solanum scuticum M.Nee
 Solanum seaforthianum Andrews
 Solanum sejunctum Kym Brennan, Christopher T. Martine, & David E. Symon
 Solanum selachophyllum Bitter
 Solanum sellovianum Sendtn.
 Solanum sellowii Dunal
 Solanum semiarmatum Mueller
 Solanum semotum M.Nee
 Solanum sendtnerianum Van Heurck & Müll.Arg.
 Solanum senticosum A.R.Bean
 Solanum septemlobum Bunge
 Solanum seretii de Wild. Miss. E. Laurent,
 Solanum serpens A.R.Bean
 Solanum sessile Ruiz & Pav.
 Solanum sessiliflorum Dunal in Poir
 Solanum setaceum Dammer
 Solanum setosissimum Mentz & M.Nee
 Solanum shirleyanum Domin
 Solanum sibundoyense (Bohs) Bohs
 Solanum sieberi Van Heurck & Müll.Arg.
 Solanum silvestre A.R.Bean
 Solanum simile Mueller
 Solanum sinaicum Boiss.
 Solanum sinuatiexcisum Bitter
 Solanum sinuatirecurvum Bitter
 Solanum siphonobasis Bitter
 Solanum sisymbriifolium Lam. .
 Solanum sitiens I.M.Johnst.
 Solanum skutchii Correll
 Solanum smithii S.Knapp
 Solanum sodiroi Bitter (including S. carchiense)
 Solanum sodomaeodes Kuntze
 Solanum somalense Franch.
 Solanum sooretamum Carvalho
 Solanum spirale Roxb.
 Solanum spissifolium Sendtn.
 Solanum sporadotrichum Mueller
 Solanum stagnale Moric.
 Solanum stellatiglandulosum Bitter
 Solanum stellativelutinum Bitter
 Solanum stellativillosum Bitter
 Solanum stelligerum Sm.
 Solanum stenandrum Sendtn.
 Solanum stenophyllidium Bitter
 Solanum stenophyllum Dunal
 Solanum stenopterum A.R.Bean
 Solanum steyermarkii Carvalho
 Solanum stipulaceum Roem. & Schult.
 Solanum stipulatum Vell.
 Solanum stoloniferum Schltdl.
 Solanum storkii C.V.Morton & Standl.
 Solanum stramoniifolium Jacq.
 Solanum stramoniifolium Jacq.
 Solanum stuckertii Bitter .
 Solanum stupefactum Symon
 Solanum sturtianum Mueller
 Solanum styraciflorum Schltr.
 Solanum suaveolens Kunth & C.D.Bouché
 Solanum subinerme Jacq.
 Solanum sublentum Hiern
 Solanum subrectemunitum Bitter
 Solanum subserratum Dunal
 Solanum subsylvestre L.B.Sm. & Downs
 Solanum subumbellatum Vell.
 Solanum subvelutinum Rydb.
 Solanum sumacaspi S.Knapp
 Solanum superbum S.Knapp
 Solanum supinum Dunal
 Solanum swartzianum Roem. & Schult.
 Solanum sycocarpum Mart. & Sendtn.
 Solanum sycophanta Dunal
 Solanum symmetricum
 Solanum symonii H.Eichler

T 

 Solanum tabacicolor Dammer
 Solanum tabanoense Correll
 Solanum tacanense Lundell
 Solanum taeniotrichum Correll
 Solanum taitense Vatke
 Solanum talarense Svenson
 Solanum tampicense Dunal
 Solanum tanysepalum S.Knapp
 Solanum tarderemotum Bitter
 T Solanum tarijense Hawkes.
 T Solanum tarnii Hawkes & Hjert.
 Solanum tegore Aubl.
 Solanum tenuiflagellatum S.Knapp
 Solanum tenuihamatum Bitter
 Solanum tenuipes Bartlett
 Solanum tenuisetosum (Bitter) Bohs
 Solanum tenuispinum Rusby
 Solanum tenuissimum Sendtn.
 Solanum tepuiense S.Knapp
 Solanum terminale Forssk.
 Solanum ternatum Ruiz & Pav. (including S. ternifolium)
 Solanum terraneum Symon
 Solanum tetramerum Dunal
 Solanum tetrandrum R.Br.
 Solanum tetrathecum Mueller
 Solanum tettense Klotzsch
 Solanum thelopodium Sendtn.
 Solanum thomasiifolium Sendtn.
 Solanum thorelii Bonati
 Solanum tobagense (Sandwith) Bohs
 Solanum toldense Mates. & Barboza
 Solanum toliaraea D'Arcy & Rakot.
 Solanum tomentosum L.
 Solanum torreanum A.E.Gonç.
 Solanum torricellense Bitter
 Solanum torvoideum Merrill & L.M.Perry
 Solanum torvum Sw.
 Solanum tovarii S.Knapp
 Solanum trachycarpum Bitter & Sodiro
 Solanum trachycyphum Bitter
 Solanum trachytrichium Bitter
 Solanum tredecimgranum Bitter
 Solanum trepidans C.H.Wright
 Solanum tribulosum Schauer
 Solanum trichoneuron Lillo
 Solanum trichopetiolatum D'Arcy & Rakot.
 Solanum trichostylum Merrill & L.M.Perry
 Solanum tricuspidatum Dunal
 T Solanum trifidum Correll
 Solanum triflorum Nutt.
 Solanum trifolium Dunal
 Solanum trilobatum L.
 Solanum trinominum J.R.Benn.
 Solanum tripartitum Dunal
 Solanum triplinervium C.V.Morton
 Solanum triquetrum Cav.
 Solanum trisectum Dunal
 Solanum triste Jacq. Enum.
 Solanum trizygum Bitter
 Solanum troyanum Urb.
 Solanum truncatum Standl. & C.V.Morton
 Solanum truncicolum Bitter
 T Solanum tuberosum L. — картопля
 Solanum tudununggae Symon
 Solanum tuerckheimii Greenm.
 Solanum tumulicola Symon
 Solanum tunariense Kuntze
 Solanum turgidum S.Knapp
 Solanum turneroides Chodat
 Solanum turraeaefolium S.Moore
 Solanum tweedianum Hook.

U
 Solanum uleanum Bitter
 Solanum ultimum A.R.Bean
 Solanum umbellatum Mill.
 Solanum umbelliferum Eschsch. 
 Solanum umbratile J.R.Johnst.
 Solanum uncinellum Lindl.
 Solanum undatum Lam.
 Solanum unifoliatum S.Knapp
 Solanum unilobum (Rusby) Bohs
 Solanum urens Dunal
 Solanum urosepalum Dammer
 Solanum ursinum Rusby
 T Solanum urubambae Juz.
 Solanum usambarense Bitter & Dammer
 Solanum usaramense Dammer

V 

 Solanum vacciniiflorum Standl. & L.O.Williams
 Solanum vaccinioides Schltr.
 Solanum vagans C.H.Wright
 Solanum vaillantii Dunal
 Solanum valdiviense Dunal
 Solanum valerianum C.V.Morton & Standl.
 Solanum validinervium Benitez & S.Knapp
 Solanum vansittartense C.A.Gardner
 Solanum variabile Mart.
 Solanum velleum Thunb.
 Solanum vellozianum Dunal
 Solanum velutinum Dunal
 Solanum velutissimum Rusby
 Solanum venosum Dunal
 Solanum verecundum M.Nee
 T Solanum vernei Bitter & Wittm.
 T Solanum verrucosum Schltdl.
 Solanum versicolor A.R.Bean
 Solanum vescum Mueller
 Solanum vespertilio Aiton
 Solanum vestissimum Dunal
 Solanum viarum Dunal
 Solanum vicinum A.R.Bean
 Solanum villosum Mill.
 Solanum violaceum Ortega 
 Solanum virginianum L.
 Solanum viride Spreng.
 Solanum viridifolium Dunal
 Solanum viscosissimum Sendtn.
 Solanum volubile Sw.

W 
 Solanum wackettii Witasek
 Solanum wallacei (A.Gray) Parish
 Solanum warmingii Hiern
 Solanum welwitschii C.H.Wright
 Solanum wendlandii Hook.f.
 Solanum whalenii M.Nee
 Solanum wightii Nees
 Solanum wittei Robyns
 Solanum woodburyi Howard
 T Solanum woodsonii Correll.
 Solanum wrightii Benth.

X 

 Solanum xanthophaeum Bitter
 Solanum xanti A.Gray

Y
 T Solanum yamobambense Ochoa.
 Solanum yanamonense S.Knapp
 Solanum yirrkalense Symon
 Solanum youngii S.Knapp
 T Solanum yungasense Hawkes.

Z
 Solanum zanzibarense Vatke.

Гібриди 
 T Solanum × ajanhuiri Juz. & Bukasov.
 T Solanum × arahuayum Ochoa.
 T Solanum × blanco-galdosii Ochoa.
 T Solanum × brucheri Correll.
 T Solanum × chaucha Juz. & Bukasov
 T Solanum × curtilobum Juz. & Bukasov
 Solanum × edinense Berthault.
 T Solanum × michoacanum (Bitter)
 T Solanum × neoweberbaueri Wittm..
 Solanum × procurrens A.C.Leslie
 T Solanum × ruiz-lealia Brücher
 Solanum × sambucinum Rydb.
 T Solanum × sucrense Hawkes.
 Solanum × vallis-mexici Juz.
 T Solanum × viirsooi K.A.Okada & A.M.Clausen

Notes

Посилання

Література 

 Nee, M. Index of Solanum names. Planetary Biodiversity Inventories (PBI), SolanaceaSource.   
 
 Knapp, S. 2002. Solanum Section Geminata (Solanaceae). In: Organization for Flora Neotropica, ed., Fl. Neotrop. Monogr. 84.
 
 United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Beltsville Area Germplasm Resources Information Network (GRIN). 2006. Solanum.  

 
П
Таксономічні списки (види)